Pinegger ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Pinegger (1928–2014), österreichischer Politiker
 Rolf Pinegger (1873–1957), deutscher Schauspieler
 Rolf Pinegger (Kinderdarsteller) (* 1949), deutscher Kinderdarsteller